Felgner ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Felgner (* 1972), deutscher Politiker, 2016 kurzzeitig Wirtschaftsminister in Sachsen-Anhalt
 Kerstin Felgner (* 1966), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Kurt Felgner (1912–2002), deutscher Musikpädagoge und Chorleiter
Philip Felgner (* 1950), US-amerikanischer Biochemiker
 Uta Felgner (* 1951), deutsche Managerin und Stasi-Agentin